Aiapoec es el nombre de una deidad costeña, reverenciada en las culturas mochica y chimú, que ocuparon el llano costero de los actuales departamentos de Lambayeque, La Libertad y en Áncash, al norte de Casma(Perú). Culturas que florecieron en una época anterior a la de los incas.

Véase también Aiapæc

Significado
Literalmente significa hacedor sobre la base de vocablos existentes en la Gramática de la Lengua Yunga de Fernando de la Carrera. También se ha registrado un equivalente nominal:  Chicopaec que se traduce por criador. Estos significados permitieron al padre De la Carrera traducir en la lengua mochica al dios de los cristianos, con cualquiera de los nombres anteriores.

Referencias

Véase también
Lengua mochica

Departamento de la Libertad

Departamento de Lambayeque

Departamento de Áncash

Deidades americanas
Dioses creadores
Cultura chimú